Der Begriff Schwarze Heide bezeichnet:
 einen Stadtteil in Oberhausen, siehe Schwarze Heide (Oberhausen)
 ein Siedlungsgebiet im Stadtteil Hannover-Stöcken, siehe Schwarze Heide (Hannover)
 ein Wald- und Wiesengebiet in Hünxe, siehe Schwarze Heide (Hünxe)
 ein Naturschutzgebiet im Landkreis Hildesheim, siehe Schwarze Heide (Naturschutzgebiet)
 ein Naturschutzgebiet im Landkreis Erzgebirgskreis, siehe Schwarze Heide – Kriegswiese
 den Flugplatz Dinslaken/Schwarze Heide
Siehe auch:
Schwarzheide